2005 Голяма награда на Белгия е 51-вото за Голямата награда на Белгия и шестнадесети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 11 септември 2005 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия